Le 65ème championnat du monde de motocross 2021, organisé par la fédération internationale de motocyclisme (FIM) compte 18 Grands Prix dans les catégories MXGP et MX2 (compétitions masculines) et 6 Grands Prix dans la catégorie WMX (compétition féminine) en Europe et en Asie.

Après son 3ème titre dans la catégorie MXGP, Tim Gajser vas essayer de défendre son titre, à l'image de Tom Vialle en MX2 qui a remporté son premier titre de champion du monde après une saison perturbée par la crise sanitaire.

Grands Prix de la saison 2021

MXGP

MX2

WMX

MXGP

Entry list

Classement des pilotes

Classement constructeurs

MX2

Entry list

Classement des pilotes

Classement constructeurs

WMX

Classement des pilotes

Classement constructeurs

Sources et références 
 Sources 

mxgp.com (site officiel)
motorsportstats.com
les-sports.info
 Références

Voir aussi

Article connexe 
 Motocross des nations

Liens externes 
 

Motocross
Motocross
Championnat du monde de motocross